Moranda ima više značenja:
 Moranda, Pavia
 Moranda, Torino